Mongoloid

Mongoloid – benämning på en folkgrupp enligt en historisk indelning, se mongolider
Mongoloid – en äldre och nu generellt nedsättande benämning på person med Downs syndrom